Kelsall steht für:

 Keith Kelsall (1910–1996), britischer Soziologe
 Moultrie Kelsall (1901–1980), britischer Fernsehproduzent und Schauspieler 
 Kelsall (Cheshire), Ort in Cheshire in England